Cinema
The Girl Next Door (1953), filme musical com June Haver
The Girl Next Door (2004), filme de comédia com Emile Hirsch e Elisha Cuthbert
The Girl Next Door (2007), filme de terror 

Música
Girl Next Door, banda japonesa

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música